SC Internacional - club uit Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 SC Internacional (São Paulo) - club uit São Paulo
 SC Internacional (Bahia) - club uit Salvador
 SC Internacional (Mato Grosso) - club uit Cuiabá
 SC Internacional (São Borja) - club uit São Borja, Rio Grande do Sul
 SC Internacional (Espírito Santo) - club uit São Mateus
 Praça SC Internacional - club uit  Porto Alegre, Rio Grande do Sul

 Internacional SC (Rio Branco) - club uit Rio Branco in Acre
 Internacional SC (Curitiba) - club uit Curitiba, Paraná